Hrvatska:
 Kostanjica (Grožnjan), naselje u općini Grožnjan

Crna Gora:
 Kostanjica (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor